
Molekulska formula -{C15H12O5}- se može odnositi na:
 Butein
 Butin (molekul)
 Garbanzol
 Glicinol (pterokarpan)
 Naringenin
 Pinobanksin
 Tunberginol C
 Tunberginol G